Niemcy:
 Pfeffelbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Pfeffelbach – rzeka, dopływ Kuselbach